

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jerzmanów – część wsi Moskwa w woj.  łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna
 Jerzmanów – część wsi Wielowieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś